Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Liberty () :
le comté de Liberty, situé dans l'État de Floride ;
le comté de Liberty, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Liberty, situé dans l'État du Montana ;
le comté de Liberty, situé dans l'État du Texas.